Cottonwood River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Cottonwood River (biflöde till Fraserfloden), vattendrag i British Columbia, 
 Cottonwood River (biflöde till Dease River), vattendrag i British Columbia,